Ami steht für:
 Ami (Gattung), eine Gattung der Vogelspinnen
 die Fahrzeugmodelle Citroën Ami 6 und Citroën Ami 8
 das elektrische Leichtfahrzeug Citroën Ami
 umgangssprachlich für einen Bürger der Vereinigten Staaten
 Angehöriger des taiwanischen Volks der Amis

Ami ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Ben-Ami (* 1960), britischer Journalist
 Erwin l’Ami (* 1985), niederländischer Schachgroßmeister
 Kiyoko Ami, japanische Jazzmusikerin
 Rei Ami (* 1995), südkoreanisch-amerikanische Sängerin, Rapperin und Songwriterin

AMI steht für:
 Advanced Metering Infrastructure, siehe Intelligenter Zähler #Advanced Metering Infrastructure (AMI)
 Agrolinz Melamine International, österreichisches Chemieunternehmen
 Aide Médicale Internationale, französische Hilfsorganisation
 Akuter Myokardinfarkt
 Alternate Mark Inversion, Codierungsverfahren für die Datenübertragung, siehe AMI-Code
 Ambient Intelligence, Vision einer intelligenten, den Menschen unterstützenden Umwelt
 American Media, US-amerikanischer Zeitschriftenverlag
 American Megatrends Inc., US-amerikanischer Hardwarehersteller
 Anugerah Musik Indonesia, indonesischer Musikpreis
 Antimilitarismus-Information (ami), deutsche Zeitschrift
 Apostolat Militaire International, Zusammenschluss der nationalen katholischen Soldatenverbände
 Archäologisches Museum Istriens in Pula, Kroatien
 Archäologische Mitteilungen aus Iran, fortgesetzt als Archäologische Mitteilungen aus Iran und Turan, Zeitschrift des Deutschen Archäologischen Instituts. Abteilung Teheran
 Area Mass Index, Kenngröße aus der Anthropometrie
 Assistência Médica Internacional, Hilfsorganisation aus Portugal
 Association Montessori Internationale, Internationale Montessori-Gesellschaft mit Sitz in Amsterdam
 Australian Motor Industries, ehemaliger australischer Automobilhersteller
 Auto Mobil International, Automobilmesse in Leipzig, Deutschland
 Institut für Arzneimittel des Bundesgesundheitsamts in Berlin
 Selaparang Airport (IATA-Code), Flughafen von Mataram auf der indonesischen Insel Lombok

ami steht für:
 Antimilitarismus-Information, von 1971 bis 2003 in München und Berlin erschienene Zeitschrift
 Amisisch (ISO-639-3-Code), Sprache der Amis auf Taiwan

Siehe auch:
 Amy
 Amey
 L’Ami

Abkürzung